Xishui ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Xishui (习水县) der bezirksfreien Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xishui (Zunyi)
 den Kreis Xishui (浠水县) der bezirksfreien Stadt Huanggang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xishui (Huanggang)